Samsung SGH-E820 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, пешеходная гарнитура, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E800
 Samsung SGH-E850
 Siemens SL65
 LG G7050
 Innostream INNO 55

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році